В одиночному розряді тенісного турніру Bank of the West Classic 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Аранча Санчес Вікаріо здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 1–6, 7–6(5), 7–6(5).

Сіяні гравчині 

 Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
 Мартіна Навратілова (фінал)
 Ліндсі Девенпорт (півфінал)
 Відсутня

 Анке Губер (чвертьфінал)
 Емі Фрейзер (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (1-ше коло)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1994